HSB steht als Abkürzung für:

 Hamburger Sportbund
 Hanauer Straßenbahn
 Harzer Schmalspurbahnen
 Heaven Shall Burn
 Heidelberger Straßen- und Bergbahn
 Heidenheimer SB, Heidenheimer Sportbund (hsb 1846)
 Hessischer Sängerbund
 die Hochleistungs-Schnellbahn-Studie, eine Studie für das Bundesverkehrsministerium von 1971, siehe Studie über ein Hochleistungsschnellverkehrssystem
 Hochschule Bremen
 Hochschulbibliothek
 Hue, Saturation, Brightness, als HSB-Farbraum ein Farbraummodell bei der digitalen Bildbearbeitung
 Bahnhof Salzgitter-Bad (DS100-Code)

HsB steht für:
 Hauswirtschaftlich sozialer Bereich, Schulfach in bayerischen Hauptschulen

hsb steht für:
 Obersorbische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung